Nemanja Obradović (nogometaš)
Nemanja Obradović (rukometaš)